Nazwą bambusowiec określane są:
 gatunki gryzoni z podrodziny bambusowców (Rhizomyinae, dawniej klasyfikowanej w randze rodziny Rhizomyidae), w tym: 
 Bambusowiec (gryzoń) – (Rhizomys sumatrensis),
 Gecinulus grantia – dzięcioł z rodzaju Gecinulus oraz jego podgatunki, przez część systematyków uznawane za odrębne gatunki:
 G. (g.) grantia – bambusowiec rdzawogrzbiety,
 G. (g.) viridis – bambusowiec zielony.

Przypisy